Зирия может означать:

 Зирия (язык) — язык.
 Зирия или Килини — гора в Греции.
 Зирия (Ахея) — село в Греции.